Die Saison 2007/08 der Oberliga Baden-Württemberg war die 30. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg sowie die 14. und letzte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Zur Saison 2008/09 wurde in Deutschland die 3. Liga eingeführt, wodurch die Regionalligen zur viert- und die Oberligen zur fünfthöchsten deutschen Spielklasse wurden. Die Einführung der neuen 3. Liga sowie einer weiteren Regionalliga-Staffel ab der Saison 2008/09 hatten zur Folge, dass es aus der Oberliga Baden-Württemberg nach der Saison 2007/08 einen vermehrten Aufstieg in die Regionalliga Süd gab und somit vier Mannschaften aufstiegen. Zudem erfolgte ein verminderter Abstieg aus der Ober- in die Verbandsliga, sodass nur zwei Teams absteigen mussten.

Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd war die zweite Mannschaft des SC Freiburg mit zwei Punkten Vorsprung auf den SSV Ulm 1846. Neben Freiburg und Ulm qualifizierten sich auch der SV Waldhof Mannheim und der 1. FC Heidenheim für die Regionalliga.

In die Verbandsligen mussten der SV Linx und TSV Schwieberdingen absteigen.

Die Aufsteiger waren der Offenburger FV aus der Verbandsliga Südbaden, der ASV Durlach aus Verbandsliga Baden sowie die TSG Balingen aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg stieg die SpVgg Au/Iller ebenfalls direkt auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister Verbandsligen Südbaden und Baden, sowie des drittplatzierten der Verbandsliga Württemberg qualifizierten sich der FV Illertissen aus der Verbandsliga Württemberg und der Kehler FV aus der Verbandsliga Südbaden.

Der Torschützenkönig wurde Michael Schürg vom SSV Ulm 1846 mit 22 Treffern. Schürg war in der Winterpause von der SGV Freiberg nach Ulm gewechselt und hatte für beide Teams jeweils elf Tore erzielt. Den höchsten Sieg erzielte der 1. FC Heidenheim beim 9:1-Heimsieg gegen den VfL Kirchheim/Teck. Die meisten Besucher hatte das Spiel SV Waldhof Mannheim gegen den SV Linx, das 10.038 Zuschauer sahen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Die drei Verbandsliga-Meister sowie der Vizemeister der Verbandsliga Württemberg stiegen direkt in die Oberliga auf. Die beiden badischen Vizemeister sowie der Dritte der württembergischen Verbandsliga spielten in einer einfachen Runde die beiden verbliebenen Aufstiegsplätze aus.

Dort setzten sich der FV Illertissen aus der Verbandsliga Württemberg und der Kehler FV aus der Verbandsliga Südbaden durch, während die SpVgg Amicitia Viernheim in der Verbandsliga Baden verblieb.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 2007/08 bei kicker.de

2007
Fußballsaison 2007/08